Le mardi  est le  jour de l'année 2017.

Décès 
Par ordre alphabétique.
Jeanne Moreau, actrice française.
 Jean-Claude Bouillon, acteur français.

Événements

Notes et références

Voir aussi 
 31 juillet et juillet 2017

Jour de 2017